Алексей Геннадьевич Андреев — российский топ-менеджер, предприниматель, управляющий партнёр Depot,
вице-президент Ассоциации Коммуникационных Агентств России,
вице-президент Ассоциации Брендинговых Компаний России, Почётный член Art Directors Club Russia (ADCR),
Медиаменеджер России 2018, лауреат премии «Топ-менеджеры НПБК», председатель оргкомитета национального конкурса Туристический бренд России, академик Российской Академии Рекламы,
член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы
.

Биография 
Алексей Андреев родился 26 июля
1965 года в Москве. Окончил МАРХИ.
В индустрии рекламы с 1993 года.

Карьера 
 В 1998 году основал агентство Depot WPF (текущее название агентства Depot branding agency или брендинговое агентство Depot) — первое российское специализированное агентство в области дизайна упаковки, которое с 2004 года предоставляет брендинговые услуги. В 2011 году компания Depot WPF победила на международном фестивале креативности «Каннские Львы» в категории «Design Lions» (Дизайн), а всего стала обладателем более сотни наград.
 В 2000 году основал Sostav.ru — информационный портал о маркетинге, рекламе и PR.
 В 2009 году основал вместе с коллегами из ведущих брендинговых агентств АБКР — Ассоциацию Брендинговых Компаний России, ставшую первой российской профессиональной ассоциацией в области брендинга и объединившей более 70 компаний отрасли.
 В 2016 году совместно с Ростуризмом стал инициатором разработки туристического бренда России.

Член жюри различных российских и международных рекламных фестивалей и конкурсов: Effie Awards Russia,
КМФР,
НПБК,
Идея! и др.

Личная жизнь 
Женат, воспитывает двоих детей.

Примечания 

Предприниматели России
Люди в информационных технологиях